Инцидентът с южнокорейския „Боинг“ от 20 април 1978 г. се разиграва във въздушното пространство над Съветска Карелия.

„Боинг 707“ на южнокорейските авиолинии, прострелян от прехващачи „Су-15“, прави аварийно кацане на заледеното езеро Корпиярви край селище от градски тип Лоухи. Като цяло инцидентът завършва щастливо, като жертвите са само 2 пътници – южнокорейски бизнесмен и турист от Япония.

Южнокорейският „Боинг“ изпълнява полет 902 по маршрута Париж – Сеул с междинно кацане в Анкоридж, Аляска. Самолетът излита от летище „Шарл дьо Гол“ (Роаси) на 20 април в 14 ч. и 40 мин. На борда му се намират 97 пътници (вкл. 26 жени и 5 деца) и 12-членен екипаж.

Според версията на екипажа се поврежда жироскопичният компас на самолета, който се отклонява съществено, като лети почти в посока, обратна на маршрута. В 20 ч. и 54 мин. местно време „Боингът“ се появява на съветските радари. В 21 ч. и 19 мин. навлиза в съветското въздушно пространство в близост до Колския полуостров. Самолетът не отговаря на сигналите на съветските изтребители-прихващачи посредством поклащане на крила и се насочва към Финландия.

Наредена е стрелба, пътническият самолет е ударен на 2 пъти в левия двигател и му е отрязано крилото с 3 – 4 метра. В резултат от стрелбата самолетът предприема аварийно кацане. Пътниците му са евакуирани с хеликоптер и 2 дни по-късно „Боинг 727“ на „Пан Ам“ ги извозва от Мурманск до Хелзинки.

Източници 
 Охота за Боингом 

Авиационни произшествия в Русия
Авиация в Южна Корея
История на Южна Корея
Военна история на СССР
История на Република Карелия
1978 година
Транспорт в Република Карелия